MS Regatta es un crucero de la clase R operado por Oceania Cruises, perteneciente a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Fue construido en 1998 por el astillero Chantiers de l'Atlantique en Saint Nazaire, Francia, para Renaissance Cruises como R Two. Entre 2002 y 2003 navegó como Insignia antes de recibir su nombre actual. El buque fue remodelado en 2019.

Referencias 

Cruceros Norwegian Cruise Line
Cruceros (buque de pasajeros)
Barcos de 1998